Il Pilot Pen Classic 1985 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 10ª edizione del Torneo di Indian Wells che fa parte del Nabisco Grand Prix 1985. Il torneo si è giocato a La Quinta in California, dal 18 al 25 febbraio 1985.

Campioni

Singolare maschile 

 Larry Stefanki ha battuto in finale  David Pate 6–1, 6–4, 3–6, 6–3

Doppio maschile 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy hanno battuto in finale  Ken Flach /  Robert Seguso 7–6, 7–5

Note

Collegamenti esterni